Voici la liste des planètes mineures numérotées de 265001 à 266000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 265001 à 266000

265001-265100

265101-265200

265201-265300

265301-265400

265401-265500

265501-265600

265601-265700

265701-265800

265801-265900

265901-266000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000